Nässjö (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Nässjö (stad), de hoofdstad van deze gemeente.